Яннис Нивёнер (; род. , ) — немецкий . Знаменит в основном по своей роли в фантастической серии фильмов «Таймлесс». Снимается в кино с 11-летнего возраста.

Фильмография

Телешоу 
 2002: Tatort: Fakten, Fakten…
 2004: SOKO Köln: Blutiger Buddha
 2007: Von Müttern und Töchtern
 2007: SOKO Köln: Eine Frage des Vertrauens
 2010: Augustinus (Sant’Agostino)
 2010: Undercover Love
 2011: SOKO Stuttgart: Auf die Plätze, fertig, tot
 2011: SOKO Köln: Aufgeflogen!
 2011: Stolberg: Geld oder Liebe
 2012: Ein Jahr nach morgen
 2012: Der Alte: Königskinder
 2012: Tatort: Dinge, die noch zu tun sind
 2013: Helden — Wenn dein Land dich braucht
 2013: In einem wilden Land
 2014: SOKO Köln -* Wer ohne Sünde ist

Примечания